Chain steht für:

 Chain, eine Längeneinheit
 The Chain, ein Lied der Rockband Fleetwood Mac

Chain ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Boris Chain (1906–1979), deutsch-britischer Biochemiker und Bakteriologe
 John T. Chain Jr. (1934–2021), US-amerikanischer General der United States Air Force und Wirtschaftsmanager
 Wiktor Jefimowitsch Chain (1914–2009), sowjetischer Geologe

CHAIN steht als Abkürzung für:

 CECED Home Appliances Interoperating Network, einen Standard für die Kommunikation elektrischer Hausgeräte
 Controlled and Harmonised Aeronautical Information Network, ein Konzept zur Steigerung der Datenqualität von aeronautischen Daten

Siehe auch:

 Guillaume Chaine
 Chains
 Cheyne

Abkürzung